Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar labdarúgó-válogatott negyedik mérkőzését Ausztria ellen játszotta 1903. október 11-én. Eredménye: 4:2 (1:1).

Az összeállítások

A mérkőzés 
A válogatást még mindig az MLSZ Igazgató Tanácsa végezte. A magyarok közös edzés nélkül álltak ki, pedig a csatársor mind az öt tagja más-más egyesületből érkezett, az ellenfél pedig még mindig a WAC csapatára épült a válogatott. Ennek ellenére a Borbás Gáspár szerezte meg az első gólt, de a legelső mérkőzés osztrák hőse Studnicka lehűtötte a magyar reményeket és másolva szinte napra pontos formáját mesterhármassal fordított, amit még Huber Gustav egészített ki találatával. Borbás még tudott szépíteni de a végeredmény 4-2 lett.

Örökmérleg a mérkőzés után 

Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

Lásd még 
 Magyar labdarúgó-válogatott

Források  

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1903-ban
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Ausztria ellen
1903 a labdarúgásban